Дончић је српско презиме. Оно се може односити на:
 Лука Дончић (1999), словеначки кошаркаш
 Милоје Дончић (1963), српски песник
 Саша Дончић (1974), бивши словеначки кошаркаш, отац Луке Дончића

Референце 

Српска презимена